
Алекса́ндр Абра́мович А́никст (имя при рождении — Исаак; 16 июля 1910 года, Цюрих — 24 декабря 1988 года) — советский литературовед-шекспировед и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987), , доктор искусствоведения (1963), почётный доктор литературы Бирмингемского университета (1974), председатель Шекспировской комиссии АН СССР.

Автор работ в области теории и истории западноевропейской литературы, театра и эстетики, книг о У. Шекспире, И. В. Гёте.

Биография 

Окончил МГПИ (1933), аспирантуру при нём (1935) и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук. С июля 1941 в народном ополчении, затем в 83-й гвардейской стрелковой дивизии Западного фронта, с декабря агитатор полка. Член ВКП(б) с 1942 года. В сентябре 1943 контужен, после излечения в октябре назначен секретарём редакции газеты 153-й Смоленской стрелковой дивизии. В марте 1944 назначен начальником кафедры всеобщей литературы Военного института иностранных языков. Уволен в запас в 1949 году в звании майора.

В 1963 году Институте истории искусств АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора искусствоведения по теме «Творчество Шекспира».

Член Союза писателей СССР с 1954 года. 

С 1962 года вместе с женой и сыном жил в домах ЖСК «Советский писатель»: в 1962—1966 годах в д. 16 корп. 2 по 2-й Аэропортовской ул., затем в д. 18 (с 1969 — дома 25 и 29 по Красноармейской ул.).

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени
 орден Дружбы народов (15.07.1980)
 медаль «За оборону Москвы»
 медаль «За победу над Германией»

Семья 
 Отец — Абрам Моисеевич Аникст — заместитель наркома труда РСФСР, в 1923—1925 годах — нарком труда Украины, член президиума Госплана.
 Мать — педагог и организатор образования Ольга Григорьевна Аникст.
 Брат — геодезист, картограф Дмитрий Абрамович Аникст.
 Жена — Евгения Фёдоровна Аникст (1910—1995), переводчик, член СП СССР.
 Сын — Михаил Александрович Аникст — дизайнер и книжный иллюстратор, член СХ СССР.
 Дядя — писатель и редактор Семён Григорьевич Сибиряков.

Основные работы 
 Избранные английские стихотворения классических и современных поэтов: Для IX и X классов сред. школы / А. А. Аникст, Е. Корнилова. — М.: Учпедгиз, 1952.  192 с.
 История английской литературы. — М.: Учпедгиз, 1956. — 483 с.
 Даниель Дефо: Очерк жизни и творчества / Дом детской книги. — М.: Детгиз, 1957. — 136 с.
 Аникст А. А., Бояджиев Г. Н. 6 рассказов об американском театре. — М.: Искусство, 1963. — 151 с.
 Творчество Шекспира. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1963. — 615 с.
 Творчество Шекспира. — : Гослитиздат, 1963.
 Шекспир. — : Молодая гвардия, 1964. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; Вып. 3 (378)).
 Театр эпохи Шекспира. — М.: Искусство, 1965. — 328 с.
 Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — 1967.
 Теория драмы в России. От Пушкина до Чехова. — 1972.
 Шекспир. Ремесло драматурга. — М.: Советский писатель, 1974. — 607 с.
 "Фауст" — великое творение Гёте : (К 150-летию выхода в свет). — М.: Знание, 1982. — 64 с. (Новое в жизни, науке, технике).
 История учений о драме : Теория драмы от Гегеля до Маркса. — М.: Наука, 1983. — 288 с.
 Теория драмы на Западе во второй половине XIX в. — : Наука, 1988. — 506 с. — ISBN 5-02-012698-5.
 Гёте и Фауст: От замысла к свершению. — : Книга, 1983. — 270 с.
 Творческий путь Гёте. — : Художественная литература, 1986. — 543 с.
 Первые издания Шекспира. — : Книга, 1974.
 Шекспир: Ремесло драматурга. — : Советский писатель, 1974.
 Трагедия Шекспира «Гамлет»: Лит. комментарий. — : Просвещение, 1986.
 «Фауст» И.-В. Гёте: Литературные комментарии. — : Просвещение, 1979.

Примечания

Литература 
 Аникст, Александр Абрамович // Краткая литературная энциклопедия. Т. 1: Аарне — Гаврилов. / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Советская энциклопедия, 1962. — Стб. 234.
 
 Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — : Советская энциклопедия, 1991.

Ссылки 
 Аникст А. Высокое искусство С. Маршака: Предисловие к книге «Избранные переводы».
 Белая Л. Жизнь замечательной семьи — гнездо Аникста.
 Булкина Т. Аникст и «Сладостный лебедь Эйвона».
 Луков Вл. А. Аникст Александр Абрамович // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира».
 Материалы в базе данных «Русский Шекспир»
 Статья на сайте «Полит.ру»

Литературоведы СССР
Шекспироведы
Преподаватели филологического факультета МГУ
Жертвы борьбы с космополитизмом
Выпускники МПГУ
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Московского лингвистического университета
Заведующие кафедрами Военного института иностранных языков
Педагоги ГИТИСа
Сотрудники Государственного института искусствознания
Почётные доктора университетов Великобритании
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища
Кандидаты филологических наук